A Mamoa da Cova da Andorinha é uma mamoa localizada no concelho da Póvoa de Varzim, a norte do Monte de São Félix. A mamoa apresenta-se violada. Muito perto, a sul, encontra-se a Mamoa da Estrada, mas esta última apresenta-se destruída.

Património edificado na Póvoa de Varzim
Monumentos megalíticos do distrito do Porto
Cova